Trail hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Trail (Columbia Británica), localidad de Columbia Británica, Canadá,
 Aeropuerto de Trail
 Indian Trail, pueblo en Carolina del Norte, Estados Unidos;

Personas
 James William Helenus Trail, médico y botánico inglés,

Vehículos
 Trail o motocicleta doble propósito;
 Nissan X-Trail, modelo de auto;

Deporte 

 Trail running, deporte de carrera a pie por senderos de montaña.
 Portland Trail Blazers, equipo de baloncesto de la NBA.